Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Dallas 1975, facente parte del Virginia Slims Circuit 1975, ha avuto come vincitrice Virginia Wade che ha battuto in finale Martina Navrátilová che si è ritirata sul punteggio di 2–6, 7–6, 4–3.

Teste di serie 

 Margaret Court (primo turno)
 Evonne Goolagong (semifinali)
 Martina Navrátilová (finale)
 Virginia Wade (Campionessa)

 Assente
 Assente
 Assente
 Françoise Dürr (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Dallas 1975